Příjmení Petrović sdílí více osob:

 členové černohorské dynastie Petrovićů-Njegošů
 Altinaï Petrović-Njegoš (* 1977) – francouzská divadelní herečka, malířka, architektka a fotografka
 Anastázie Petrović-Njegoš (1868–1935) – rozená černohorská princezna
 Anna Petrović-Njegoš (1874–1971) – černohorská princezna
 Boris Petrović-Njegoš (* 1980) – dědičný princ černohorského trůnu
 Danilo Petrović-Njegoš – více osob, rozcestník
 Danilo Alexandr Petrović-Njegoš (1871–1939) – černohorský korunní princ
 Elena Petrović-Njegoš (1873–1952) – rodem černohorská princezna
 Milica Černohorská (Petrović-Njegoš; 1866–1951) – rozená černohorská princezna
 Mirko Petrović-Njegoš (1820–1867) – černohorský válečník, diplomat a básník
 Mirko Dmitrij Petrović-Njegoš (1879–1918) – černohorský princ
 Nikola Petrović-Njegoš – více osob, rozcestník
 Petr I. Petrović-Njegoš (1747–1830) – třetí černohorský vladyka
 Petr II. Petrović-Njegoš (1813–1851) – srbský básník a spisovatel, pravoslavný metropolita a vladyka Černé Hory
 Petr Štěpán Petrović-Njegoš (1889–1932) – černohorský princ
 Sava II. Petrović-Njegoš (1702–1782) – druhý černohorský vladyka
 Xenie Petrović-Njegoš (1881–1960) – černohorská princezna
 Zorka Černohorská (Zorka Petrović-Njegoš; 1864–1890) – černohorská princezna
 Dragoljub Petrović (* 1935) – srbský vysokoškolský učitel a jazykovědec
 Dražen Petrović (1964–1993) – chorvatský profesionální basketbalista
 Goran Petrović (* 1961) – srbský spisovatel
 Karađorđe Petrović (1762–1817) – kníže, zakladatel srbské dynastie Karađorđevićů
 Mihailo Petrović (1868–1943) – srbský matematik a vynálezce, profesor na univerzitě v Bělehradě
 Nadežda Petrović (1873–1915) – významná srbská malířka
 Ognjen Petrović (1948-2000) – srbský fotbalový brankář
 Petar Pecija Petrović (1877–1955) – chorvatský prozaik a dramatik
 Petar S. Petrović (1899–1952) – srbský prozaik a dramatik
 Spiridon Petrović (1804–1870) – právník a politik z Dalmácie, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu, od roku 1861 dalmatský zemský hejtman
 Veljko Petrović (1884–1967) – srbský básník, prozaik a esejista
 Željko Petrović (* 1965) – srbský fotbalista

Podobná příjmení 
 Petrov (příjmení)
 Petrovický